Barsen ist ein Ortsname:
 Barsen (Adelsgeschlecht), ursprünglich braunschweigisches, später westfälisches und Bremer Adelsgeschlecht
 Bauerschaft im Stadtteil Bockum-Hövel der Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Barsen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, heute russisch: Kossatuchino, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland